

Królowie

Armenii 
 Mitrydates z Armenii – król Armenii

Kios 
 Mitrydates II (ur. ok. 386, zm. 302 p.n.e.) – władca Kios

Kommageny 
 Mitrydates I Kallinikos (zm. ok. 70 p.n.e.) – król Kommageny
 Mitrydates II (zm. 20 p.n.e.) – król Kommageny

Partii 
 Mitrydates I (ur. ok. 195 p.n.e., zm. 138 p.n.e.) – król Partii
 Mitrydates II Arsacyda (?–88 p.n.e.) – król Partii
 Mitrydates III – król Partii
 Mitrydates IV – król Partii

Pontu 
 Mitrydates I Ktistes (?–266 p.n.e.) – pierwszy król Pontu
 Mitrydates II (król Pontu) (ur. 260?, zm. ok. 220 p.n.e.) – król Pontu
 Mitrydates III (zm. ok. 185 p.n.e.) – król Pontu
 Mitrydates IV Filopator Filadelfos (?–150 p.n.e.) – król Pontu
 Mitrydates V Euergetes (?–120 p.n.e.) – król Pontu
 Mitrydates VI Eupator (ur. 132 p.n.e., zm. 63 p.n.e.) – król Pontu

Inne osoby 
 Mitrydates Perski (?–334 p.n.e.) – perski dygnitarz

Inne 
 Mitrydates – imię męskie
 Mitrydates, król Pontu (KV 87) – opera Wolfganga Amadeusa Mozarta
 Mitrydates – sztuka Jeana Racine’a

Zobacz też 
 Mitrydatydzi